Гильом II () — имя ряда правителей:
 Гильом II (виконт Беарна) (ок. 1185—1229) — виконт Беарна, Габардана и Брюлуа, сеньор Монкада с 1224, барон Кастельви-де-Росанес с 1227.
 Гильом II (герцог Аквитании) (ум. 926) — герцог Аквитании, граф Оверни, Макона, Буржа и Лиона с 918.
 Гильом II (герцог Афинский) (1312 — 22 августа 1338) — герцог Афинский с 1317, герцог Неопатрии с 1319.
 Гильом II (граф Бордо) (ум. 976) — граф Бордо в 970—977.
 Гильом II (граф Бургундии) (ок. 1085 — после 3 января 1125) — пфальцграф Бургундии с 1098, граф Макона с 1097.
 Гильом II (граф Невера) (ок. 1083 — 20 августа 1148) — граф Невера, Осера и Тоннера с ок. 1097.
 Гильом II (граф Прованса) (ок. 986/987 — 1018) — граф Прованса с 992.
 Гильом II (граф Тоннера) (ум. после 1092/1099), граф Тоннера с 1083.
 Гильом II (граф Фландрии) (1224 — 6 июня 1251) — сеньор де Дампьер (Гильом III) с 1231, граф Фландрии (Гильом II) с 1246.
 Гильом II (граф Шалона) (ок. 1120 — 3 января 1202, Клюни) — граф де Шалон с 1168.
 Гильом II (маркграф Намюра) (22 января 1355 — 10 января 1418) — маркграф Намюра с 1391 года, сеньор де Бетюн.
 Гильом II Санше (ум. ок. 996) — герцог Гаскони с ок. 961.
 Гильом II Талвас (ок. 995—1052) — сеньор Беллема и Алансона.
 Гильом II де Бо (ум. 1239) — принц Оранский с 1218.
 Гильом II де Бо (герцог Андрии) (ум. ок. 1444) — герцог Андрии и граф Монтескальозо с 1422.
 Гильом II де Виллардуэн (после 1208 — 1 мая 1278) — князь Ахейский с 1246.
 Гильом II де Лара (1397 — 17 августа 1424) — виконт де Нарбонн.
 Гильом II де Понтье (после 1178—1221) — граф Понтьё с 1191 года, барон дю Соснуа из дома Монгомери. Гильом II де Дампьер (после 1196 — 3 сентября 1231) — сеньор де Дампьер с 1216.
 Гильом II Иордан (Журден) (ум. 1109) — граф Сердани, Конфлана и Берги (как Гильом II) с 1095, граф Тортосы, граф Триполи (как Гильом I) с 1105.
 Гильом II Септиманский (29 ноября 826—850) — граф Тулузы (как Гильом II) 844—849, граф Барселоны и Ампурьяса (как Гильом I) с 848.

 См. также 
 Вильгельм II
 Гильом I
 Гильем